Михаил Наумович (Моисей Беньяминович) Герчик (7 июня 1932, Бобруйск — 3 июня 2008, Минск) — русский и белорусский советский писатель и поэт. Член Союза писателей СССР (1958).

Биография 
Окончил 15-ю среднюю школу в Бобруйске. Его отец погиб в 1942 году при обороне Москвы. В 5-м классе издал первые стихи в газете «Зорька». В 1953 году окончил педагогическое училище в Минске и в 1958 году — журналистский факультет БГУ. Работал в редакции белорусских газет, таких как «Зорька» и на радио. В 1954 году написал свою первую повесть «Лети, Икар!», первую и последнюю повесть в фантастическом жанре. Автор сценария к фильмам «Научись танцевать» и «Наследник». Сценарий к фильму «Наследник» занял на республиканском конкурсе 2-е место. Всего написал более 15 книг. Награждён грамотой Верховного Совета Белоруссии..

Сочинения 
 Лети, Икар! Минск, 1959
 Ветер рвет паутину. Минск, 1963
 Портрет Фиделя. Минск, 1964
 Повесть о золотой рыбке. Минск, 1968
 Отдаешь навсегда. М., 1970
 Солнечный круг. Минск, 1970
 Обретение надежды. Минск, 1976
 Ветка зелёного дерева. Минск, 1977
 Самое синее небо. Минск, 1982
 Избранные произведения. Минск, 1992

Киносценарии 
 1985 — Научись танцевать (режиссёр режиссёр Л. В. Мартынюк, «Беларусьфильм»)

Примечания

Ссылки 
 http://www.mishpoha.org/nomer14/a36.htm

Члены Союза писателей СССР
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Выпускники факультета журналистики Белорусского государственного университета
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты Белоруссии